Exile (1917), een Amerikaanse dramafilm
Exile (1990), een Amerikaanse televisiefilm
Exile (Amerikaanse band), een Amerikaanse band
Exile (computerspel), computerspel
Exile (Japanse band), een Japanse band
Exile (lied), een nummer van Taylor Swift uit 2020
Exile (miniserie), een Britse miniserie uit 2011
Exile (Star Trek), aflevering van Star Trek: Enterprise
Exile (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2020 
24: Redemption (eerst 24: Exile genaamd), een Amerikaanse televisiefilm